Grundtjärn kan syfta på:
En ort:
Grundtjärn (ort), en ort cirka 2,5 mil sydöst om Junsele, drygt nio mil nordväst om Örnsköldsvik, i Västernorrlands län, i landskapet Ångermanland
Ett antal insjöar i Sverige:

Grundtjärnen (Glava socken, Värmland), sjö i Arvika kommun, 
Grundtjärnen (Ekshärads socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun,  (11,8 ha)
Grundtjärnen (Norra Ny socken, Värmland, 668763-136154), sjö i Torsby kommun, 
Grundtjärnen (Norra Ny socken, Värmland, 671032-136689), sjö i Torsby kommun, 
Grundtjärnet (Gunnarskogs socken, Värmland), sjö i Arvika kommun,  (7,33 ha)
Grundtjärnet (Skillingmarks socken, Värmland), sjö i Eda kommun,  (4,21 ha)
Grundtjärnen (Älvdalens socken, Dalarna, 678856-138571), sjö i Älvdalens kommun, 
Grundtjärnen (Älvdalens socken, Dalarna, 681852-137803), sjö i Älvdalens kommun,  (7,51 ha)
Grundtjärnen (Idre socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun,  (6,82 ha)
Grundtjärnen (Leksands socken, Dalarna), sjö i Leksands kommun, 
Grundtjärnen (Lima socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun,  (6,2 ha)
Grundtjärnen (Ore socken, Dalarna), sjö i Rättviks kommun,  (6,34 ha)
Grundtjärnen (Särna socken, Dalarna, 682010-134913), sjö i Älvdalens kommun,  (3,84 ha)
Grundtjärnen (Särna socken, Dalarna, 682027-134920), sjö i Älvdalens kommun, 
Grundtjärnen (Transtrands socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Grundtjärnen (Älvdalens socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun,  (11,3 ha)
Grundtjärnen, Hälsingland, sjö i Ovanåkers kommun, 
Grundtjärnen (Storsjö socken, Härjedalen), sjö i Bergs kommun,  (16,5 ha)
Grundtjärnen (Svegs socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,  (12,7 ha)
Grundtjärnarna (Kalls socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (13,4 ha)
Grundtjärnarna (Ströms socken, Jämtland, 711477-145617), sjö i Strömsunds kommun, 
Grundtjärnarna (Ströms socken, Jämtland, 711486-145589), sjö i Strömsunds kommun, 
Grundtjärnen (Frostvikens socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (12,6 ha)
Grundtjärnen (Hallens socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (10,5 ha)
Grundtjärnen (Hotagens socken, Jämtland, 709829-140563), sjö i Krokoms kommun, 
Grundtjärnen (Hotagens socken, Jämtland, 710077-144876), sjö i Krokoms kommun,  (4,99 ha)
Grundtjärnen (Kalls socken, Jämtland, 704582-138250), sjö i Åre kommun,  (7,9 ha)
Grundtjärnen (Kalls socken, Jämtland, 705265-136876), sjö i Åre kommun,  (5,75 ha)
Grundtjärnen (Kalls socken, Jämtland, 706712-133826), sjö i Åre kommun,  (14,6 ha)
Grundtjärnen (Kalls socken, Jämtland, 707677-135948), sjö i Åre kommun,  (26,5 ha)
Grundtjärnen (Kalls socken, Jämtland, 708573-133821), sjö i Åre kommun,  (36,2 ha)
Grundtjärnen (Kalls socken, Jämtland, 708712-135080), sjö i Åre kommun,  (7,31 ha)
Grundtjärnen (Åre socken, Jämtland), sjö i Åre kommun, 
Lill-Grundtjärnen (Borgvattnets socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun,  (1,7 ha)
Lill-Grundtjärnen (Ströms socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (5,42 ha)
Stor-Grundtjärnen (Borgvattnets socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun,  (14,4 ha)
Stor-Grundtjärnen (Ströms socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (9,05 ha)
Grundtjärnen (Hässjö socken, Medelpad), sjö i Timrå kommun,  (4,01 ha)
Grundtjärnen (Ljustorps socken, Medelpad), sjö i Timrå kommun,  (6,39 ha)
Grundtjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, söder om Brandberget), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Grundtjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Grundtjärnen (Bjurholms socken, Ångermanland), sjö i Bjurholms kommun,  (15,6 ha)
Grundtjärnen (Edsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Grundtjärnen (Fjällsjö socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun, 
Grundtjärnen (Stigsjö socken, Ångermanland), sjö i Härnösands kommun,  (14,9 ha)
Grundtjärnen (Tåsjö socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun,  (9,77 ha)
Grundtjärnen (Jörns socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (7,99 ha)
Grundtjärnen (Skellefteå socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (3,96 ha)
Grundtjärnen (Edefors socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun, 
Grundtjärnen (Piteå socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun,  (7,53 ha)
Grundtjärnen (Älvsby socken, Norrbotten), sjö i Älvsbyns kommun,  (11,6 ha)
Grundtjärnen (Överluleå socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun,  (3,1 ha)
Grundtjärnen (Sorsele socken, Lappland, öster om Forsbacka), sjö i Sorsele kommun, 
Grundtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 726680-164467), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (7,87 ha)
Grundtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 726865-164418), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Grundtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 729897-166910), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (8,27 ha)
Grundtjärnen (Lycksele socken, Lappland, 716144-163297), sjö i Lycksele kommun,  (4,11 ha)
Grundtjärnen (Lycksele socken, Lappland, 716731-164283), sjö i Lycksele kommun,  (5,64 ha)
Grundtjärnen (Lycksele socken, Lappland, 719772-165624), sjö i Lycksele kommun,  (3,4 ha)
Grundtjärnen (Lycksele socken, Lappland, 720496-162281), sjö i Lycksele kommun,  (22,9 ha)
Grundtjärnen (Malå socken, Lappland, 723584-163629), sjö i Malå kommun, 
Grundtjärnen (Malå socken, Lappland, 725988-162023), sjö i Malå kommun, 
Grundtjärnen (Sorsele socken, Lappland), sjö i Sorsele kommun, 
Grundtjärnen (Stensele socken, Lappland), sjö i Storumans kommun,  (10,8 ha)
Grundtjärnen (Tärna socken, Lappland), sjö i Storumans kommun, 
Inre Grundtjärnen, sjö i Lycksele kommun,  (9,94 ha)
Nedre Grundtjärnen, sjö i Lycksele kommun, 
Stora Grundtjärnen, sjö i Lycksele kommun,  (18,1 ha)
Yttre Grundtjärnen, sjö i Lycksele kommun,  (4,54 ha)

Se även
Grundsjön
Grundträsket
Grundvattnet

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn